Гунхильд Мария Ларкинг (, урождённая Сверд (Svärd); 13 января 1936 года, Йёнчёпинг) — шведская легкоатлетка, прыгунья в высоту. Пятикратная чемпионка Швеции, первенствовавшая на национальном уровне 4 года подряд – с 1952 по 1956 год. Участница Олимпийских игр 1952 (9-е место) и 1956 годов (4-е место). Во второй Олимпиаде выступала уже будучи беременной (о чём узнала позже), при этом установила национальный рекорд 1,67 м. и проиграла второму и третьему месту только по количеству попыток. На чемпионате Европы в Берне в 1954 году также стала четвёртой.

Примечания

Ссылки 
 About 'Gunhild Larking Sweden’s Entry for High Jump Nervously Awaiting Turn to Compete at Olympic Games'
 friidrott.se: s Stora Grabbar-sida
 Stora grabbars märke

Прыгуны в высоту Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года